Disprozijum hlorid se može osnositi na:

 Disprozijum(II) hlorid (disprozijum  dihlorid), DyCl2
 Disprozijum(III) hlorid (disprozijum  trihlorid), DyCl3